Верхний Мултан — деревня в Кизнерском районе Удмуртии, входит в Саркузское сельское поселение.

История 
В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня  Комакгурт переименована в Верхний Мултан.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кизнерского района